Лондонский мост:
 Лондонский мост
 Лондонский мост (Австралия)
 Лондонский мост (Лейк-Хавасу-Сити)
 Операция «Лондонский мост»